Twist and Shout () — название, которое может означать:

 Twist and Shout — популярная песня, написанная американскими авторами Филом Медли (Phil Medley) и Бертом Расселом (Bert Russell); широко известная благодаря кавер-версии группы «Битлз».
 Twist and Shout (альбом) — второй канадский альбом группы «Битлз», выпущенный 3 февраля 1964.
 Twist and Shout (мини-альбом) — дебютный мини-альбом в официальной дискографии группы «Битлз», был выпущен в Великобритании 12 июля 1963.